Tylobranchion är ett släkte av sjöpungar. Tylobranchion ingår i familjen Diazonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpungar
Tylobranchion